Nàutica 
 Timó (nàutica) dispositiu utilitzat per maniobrar vehicles que es mouen per fluids, normalment l'aigua o l'aire
 Timó d'espadella
 Timó de codast
 Botànica: 
 Timó o farigola
 Timó baleàric o frígola borda
 Timó blanc Teucrium polium ssp capitatum
 Timó de jardí o sajolida
 Timó de llei o gitam
 Timó de prat o serpoll
 Timó groc (Teucrium polium ssp aureum)
 Timó llanut Teucrium polium ssp gnaphalodes
 Timó mascle Teucrium polium ssp polium
 Timó mascle d'Aragó Teucrium polium ssp aragonense
 Timó negre o serpoll
 Timó reial (Dictamnus hispanicus) planta amb flor que pertany a la família Rutaceae 
 Biografies: 
 Timó de Flios, filòsof escèptic i poeta de l'antiga Grècia 
 Timó el Misantrop, misantrop grec
 Timó d'Atenes, obra de Shakespeare